André Achiary (1909-1983), personnalité de la guerre d'Algérie ;
 Beñat Achiary (né en 1947), parolier, chanteur, vocaliste, improvisateur,  musicien de jazz et de musique contemporaine français ;
 Léon Achiary (1884-1973), résistant toulousain ;
 Henriette Achiary (1888-1945), résistante toulousaine, née Henriette Sergent, épouse en 1925 de Léon Achiary (la rue Henriette-Achiary à Toulouse porte son nom).